Кепке () — фамилия. Известные носители:

 Кепке, Аугустс (1886 — ?) — латвийский велогонщик.
 Кепке, Карлис (1890 — ?) — латвийский велогонщик.

См. также 
 Кёпке